La bataille de Moukalla peut faire référence à :
 la bataille de Moukalla, en 2015 ;
 la bataille de Moukalla, en 2016.